Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji UniCredit Czech Open 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl český tenista Jiří Veselý, který i obhájil vítězství z minulého ročníku.

Druhý nasazený Jiří Veselý ve finále zdolal srbského tenistu Lasla Djereho ve dvou setech 6–4 a 6–2. Připsal si tak pátou trofej z challengerových podniků.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moneta Czech Open
Tenis v Česku v roce 2015
ATP Challenger Tour 2015